Apendice- în morfologie termenul desemnează o structură atașată la o alta mai mare. Poate fi vorba despre structuri de la nivel infracelular (de ex. apendici nucleari) sau macroscopic (apendicele nevertebratelor, apendicele xifoid, apendicele vermiform etc.)

Tubul digestiv abdominal și glandele anexe